(644) Козима () — астероид главного пояса, который относится к спектральному классу S. Он был открыт 7 сентября 1907 года немецким астрономом Августом Копффом в Гейдельбергской обсерватории и назван в честь Козимы Вагнер, супруги и музы немецкого композитора Рихарда Вагнера.

См. также 
 Список астероидов (601—700)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 2 до 40 км
Астероиды, названные в честь людей
Астероиды, открытые Августом Копффом